– japońska biegaczka narciarska. W 2012r. Japonka zakończyła swoją karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie FIS
 

Japońscy biegacze narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1978